Fra Guerau (monjo): nom amb què era conegut Guerau Miquel, eremita que habitava al que ara coneixem com a congost de Fraguerau.
 Ermita de Sant Bartomeu de Fraguerau a Ulldemolins (Priorat).
 Congost de Fraguerau a la Serra de Montsant.
 Fraguerau és una marca de vi envasat de la denominació d'origen Montsant.